Джеймс Роланд Уолтер Паркер (20 декабря 1919 — 17 ноября 2009, Сомерсет, Великобритания) — британский политический деятель, колониальный администратор, губернатор Фолклендских островов (1977—1980).

Биография 
Начал свою карьеру в 1938 г. в министерстве труда.

Участвовал во Второй мировой войне, был ранен в результате чего ему была ампутирована половина ноги.

После войны продолжил свою работу в министерстве труда.

С 1966 г. — в министерстве иностранных дел. Работал в дипломатичексих представительствах в Нигерии, Фиджи, Гамбии и Южной Африке.

В 1977—1980 гг. — губернатор Фолклендских островов и Верховный комиссар британских Антарктических территорий.

Примечания 

Губернаторы Фолклендских островов

Источники 
https://web.archive.org/web/20101129193232/http://sgisland.gs/index.php/%28h%29South_Georgia_Newsletter%2C_Nov_2009